Die BMW Malaysian Open 2015 waren ein Damen-Tennisturnier in Kuala Lumpur der Kategorie International. Das Hartplatzturnier fand im Rahmen der WTA Tour 2015 vom 2. bis zum 8. März 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BMW Malaysian Open fand vom 28. Februar bis zum 1. März 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Kuala Lumpur